Сокиринецька сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Сокиринецька сільська рада — Вінницька область, Вінницький район
 Сокиринецька сільська рада — Тернопільська область, Чортківський район
 Сокиринецька сільська рада — Хмельницька область, Чемеровецький район